Глинновский сельский округ

Белгородская область 

 Глинновский сельский округ Новооскольского района

Брянская область 

 Глинновский сельский административный округ Гордеевского района